Haas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Haas
 Adolf Peter S.J. Haas